Симона Халеп виграла титул, у фіналі перемігши чинну чемпіонку Катержину Сінякову з рахунком 6–1, 2–6, 6–0.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw

WTA Shenzhen Open, одиночний розряд
2018, одиночний розряд